Уже который день () — скетч-шоу українського виробництва, що виходив на Новому каналі у 2013 році.

Інформація про серіал 
Герої серіалу — невдахи і вибирають спочатку неправильний, з дивацтвами, шлях до своєї мети. І ось, вже який день мета як і раніше далека від них.
Скетч шоу складається з 8 основних ліній, а також ряду прохідних, які змінюються з серії в серію. Хронометраж однієї серії — 26 хвилин. Кількість серій — 19
Режисер-постановник шоу — учасник КВК з 20-річним стажем, актор і режисер , зарекомендував себе постановкою однієї з новел в ліричній комедії «Мами» (2012), а також режисурою легкої та веселої стрічки «Няньки» (2012).
Виробництво здійснюється знімальною групою компанії Activ Vision, творця гучного теле-проекту «Містічні історії» (2010—2013). Очолює знімальну команду оператор-постановник Дмитро Плюта

Актори 
 Назар Задніпровський
 Андрій Бурим
 Костянтин Октябрський
 Наталія Денисенко
 Ганна Саліванчук
 Юлія Гершанік 
 Сергій Куда 
 Евгенія Мякенька

Основні лінії 

 ТАЗ
 Боязливі міліціонери
 Режисер порно
 Весільний оператор
 Син підполковника
 Кидає палити
 Нема чого одягти
 Чиновник, що не бере хабарі
 Феміністка

ТАЗ 

ТАЗ — Тернопільський Автомобільний Завов — вигаданий завод з виробництва автомобілей. Дії відбуваються у відділі інновацій. Двоє конструкторів Герман і Жора вже який день намагаються винайти вітчизняний автомобіль, який зміг би конкурувати з автомобілями світових брендів. Але кожного разу в них це не виходить. То модель не дороблена, то Панас Тарасович своїми ж руками все зіпсує. Для створення нової моделі вони намагаються використовувати різноманітні ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Герої 
Панас Тарасович (Андрій Бурим). Управлінець. Упевнений, що знає все на світі. Каже простим «народним» мовою. Створює враження «роботяги». «Я тут пашу, як проклятий, а ви ні хрена не робите». Все намагається перевірити самостійно, бо не довіряє винахідникам до кінця. Прихильник практики. Мріє про досягнення, яке дозволило б йому стати Заслуженим транспортником країни. А там і відпустку в далеку екзотичну країну. Страшний сон — Звільнення з улюбленої роботи

Конструктор Герман (Костянтин Октябрський). Абсолютна протилежність Жори. Високий, в окулярах. Типаж «Розумник — ботан». Талант теоретичних побудовах. Завжди всю свою роботу будує на сучасних досягненнях. Постійно щось винаходить. Наука у нього межує з фантастикою. Головна риса характеру — скромність. Каже дуже невміло і криво. Незайманий, і з цього приводу дуже переживає. При кожному згадуванні про жінок починає червоніти, нервувати і збиватися.

Конструктор Жора (Сергій Куда). Заповзятливий. Випускник ПТУ. Брак знань компенсує пробивним здібностями. Може «впарити» «Запорожець» мільйонерові. Завжди шукає свою вигоду. Використовує конструктора Германа в особистих цілях. Загальні успіхи не проти прибрати до своїх рук. Мітить на місце директора. Перебендя і пройдисвіт. Майстер мовного жанру. Поговорити, умовити, пролобіювати — це його стихія. Практично нічого не робить, але завжди говорить про зроблену роботу. Слабкість — пристрасть до жіночої статі. Позиціонує себе дуже досвідченим і успішним в цій справі, хоча насправді це не зовсім так.

Боязливі міліціонери 
Двоє міліціонерів Михалич і Жора вже який день стоять на сторожі закону і вдають, що борються зі злочинністю. Причому Жора весь час проявляє ініціативу, Михалич ж навпаки швидко її пригнічує. У нього завжди є аргумент.

Вони не обов'язково всюди з'являються в формі. Їх іноді посилають на завдання під прикриттям, де вони в цивільному. Наприклад, їм потрібно «накрити» бордель. У підсумку вони з дівчатками їдуть кудись відпочивати. Або вони прийшли після роботи в якийсь бар випити пива, там почалася бійка. Жора, звичайно, хотів все запобігти, Михалич — завадив. Приїхав ОМОН, всіх «пов'язали» і їх в тому числі. Вони намагалися довести, що міліціонери, але хто ж їм повірить. І т.д.

Режисер порно 
Вже котрий день режисер Нікас не може зняти порно-фільм. В чому причина? Чи то Нікас не такий геніальний, як він про себе загордився. Чи то проблема в акторах — колишньому актора ТЮГу і повії.

Герої 
Режисер Нікас (Андрій Бурим). Дуже захоплений своєю професією людина, незважаючи на те, що режисер він, м'яко кажучи, так собі. Хоча сам він вважає інакше. Велике кіно знімати не вистачило майстерності, тому він і потрапив в порно-індустрію. Зовсім не гидує своєю професією. Упевнений, що увійде в еліту світових режисерів порно.
Нікас завжди мріяв знімати казки для дітей. Але доля розпорядилася так, що він став знімати казки для дорослих. Хоча і це ніяк у нього не виходить.

Актриса Жанна (Юлія Гершанік) Повія. Не проти прославитися, тому погодилася зніматися в кіно, при цьому в кадрі робити все те ж саме, що вона робила до цього. За можливість прославитися вона навіть пішла назустріч і бере не $ 100 за годину, а $ 300 за зміну.
Жанна дуже рада тому, що знімається у Нікаса. І хоч акторських даних у неї немає, зате вона профі в іншому.

Актор Степан (Назар Задніпровський) Актор ТЮГу. У пошуку кращої долі (зарплати) пішов з рідного театру. Розіслав резюме по різних конторам, єдине місце, куди пройшов, — студія порно-фільмів. Новачок в цій справі, і, чесно кажучи, йому дуже некомфортно. Але дружину і двох дітей годувати треба. Яскрава риса характеру — недовірливий з приводу здоров'я. Йому і важке піднімати не можна, і гостре їсти шкідливо, і алергія на все-все-все…
Степан, може бути, і підходить на роль сантехніка, але тільки не в порно-фільмі, а в ЖЕКу. Вже немолодий, змучений життям, невизнаний актор, який зіграв за свою творчу кар'єру на сцені ТЮГу дев'ять котів, порахував за щастя зніматися хоч де-небудь. Так ось, що за кіно, дізнався лише на знімальному майданчику.

Весільний оператор 
Вже котрий день оператор Федя не може зняти весілля Кирила і Каті. І причина очевидна — він просто не вміє цього робити. Показовими коментарі оператора Феді: «А тут я вставлю літаючі сердечка, буде дуже красиво».

Герої 
Оператор — Федя (Андрій Бурим). Активний, молодий, товариська, по-своєму креативний. Має безліч талантів, по чуть-чуть, ну зовсім по крапельці. За характером авантюрист. Хотів би бути великим комбінатором, а й розумом, і талантом Остапу Бендеру сильно поступається. Не постійний, і тому, перепробувавши багато професій, Федя так себе і не знайшов. Після того як зняв на телефон день народження свого брата, відчув у собі «величезний» потенціал відеооператора. І терміново почав його реалізовувати. Навіть купив камеру.

Наречений — Кирило (Костянтин Октябрський). Випускник консерваторії по класу скрипки, працює в музичній школі. Людина тонкої душевної організації. Виріс в інтелігентній родині. Романтичний, слабохарактерний, мимрить і підкаблучник. Він скоріше не одружується, а виходить заміж. Кирило свою наречену любить і одночасно боїться.

Наречена — Катя (Євгенія М'якенька). Типова провінціалка. Працює медсестрою. Виросла в простій родині. У її мами невеликий ларьок з продуктами, але Катя всім каже, що її батьки бізнесмени. У дівчини не простий характер і важка рука, Кирило про це знає як ніхто інший. Катя дама серйозна і конкретна. Сказала, щоб Кирило одружився — так і сталося. Те, що Катя старше Кирила, її не бентежить. Головне, що вона — головна.

Син підполковника 
Вже котрий день гей Едік не може розповісти своєму батьку відставному військовому про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Людина, яка, не моргнувши оком, забиває долонею цвях, не може зрозуміти людину, яка починає плакати, зламавши про цей цвях ніготь. В роду Едіка всі були військовими. Йому ж у спадок передалася лише любов до кольору хакі і звичка заправляти джинси в чоботи.
І хоч факт на обличчя, батько Едіка ні про що не здогадується. Батько з тих людей, хто володіє фізичною міццю, а не силою думки.
Щоб не засмучувати батька, Едик всіляко намагається йому потурати. Те на риболовлю з ним їде, то знайомиться з черговою нареченою, яку приводить батько, то на навчання їде.

Син Едік (Костянтин Октябрський). Симпатичний метросексуал. Дуже цікавиться професією дизайнера. Його кумир — Андре Тан. Навчається в технікумі легкої промисловості. Бере участь у показах як модель (манекенник). Приховує це від батька. У Едіка є білий пухнастий песик, якого він обожнює, а батько ненавидить.

Батько (Назар Задніпровський). Відставний військовий. Як і більшість військових, любить випити. Завзятий рибалка. Вважає себе душею компанії, при нагоді намагається довести це плоскими і не смішними жартами. Сам завжди і сміється над своїми дотепами. Прихильник дуже консервативних поглядів. Папа не бачить біля свого сина жодної дівчини, весь час намагається його на когось одружити.

Кидає палити 
Вже котрий день Іван намагається кинути палити. Правда, поки всі його спроби марні. Мало того, в цьому стані він дійшов до галюцинацій і почав розмовляти з сигаретою, яка з'являється перед ним в образі сексуальної дівчини.
Вони нагадують колишню пару. Він хоче кинути її, а вона всіляко умовляє його передумати. Наприклад, сигарета каже: «Ну давай наостанок, ну разочок, все одно ти не знайдеш в попільничці краще мене». Історія завжди закінчується тим, що вона його спокушає. Далі дим — він знову закурює.

Ваня (Костянтин Октябрський). Худорлявий, але досить стрункий хворого вигляду молодий чоловік. Нервова поведінка страждає від залежності людини. Імпульсивний. Поведінка непередбачуване — від сміху до плачу дві секунди. Слабка воля. І це головна проблема героя. Він упевнений, що володіє сильною волею і рано чи пізно переможе, але поки не виходить.

Сигарета (Ганна Саліванчук). Галюцинація Івана. З'являється тоді, коли Івану дуже погано або, навпаки, дуже добре. Наприклад, коли Іван на роботі отримує наганяй від начальника і сильно нервує, або коли Іван у кого-то на дні народженні випив і розімлів. «Зараз я тобі потрібна, як ніколи …»

Нема чого одягти 
Одвічна жіноча проблема — нічого одягти. Нашу героїню Тетяну це проблема спантеличує вже який день. Вона практично не виходить з дому, копошачись в горі одягу і з жахом думаючи про те, що у кого-то ще може виявитися така ж кофточка. Найбільше від цього страждає її чоловік Олександр.

Герої 
Тетяна (Наталія Денисенко). Заміжня. Тетяна — типова представниця жіночої половини населення. Улюблене заняття Тетяни, втім, як і багатьох інших жінок — шопінг. Вона в курсі всіх розпродажів, нових колекцій, акцій. У неї ломляться шафи, але завжди одна і та ж проблема — нічого надіти! Не важливо, куди вона збирається: на роботу, на прогулянку, на зустріч з подругами, на дачу, — навіть банальний похід в магазин за хлібом стає величезною проблемою. Адже не зрозуміло, в чому туди краще піти — в спортивному костюмі або вечірній сукні. Дурна і приваблива.

Саша (Назар Задніпровський). Чоловік Тетяни. М'якотілий потакатель Тетяни у виборі одягу. Часом ці збори доводять його до божевілля. Але взявши «волю в кулак», Саша швидко відходить. Адже він любить Таню і розуміє, що все це — нелегка жіноча доля.

Заставка серіалу 

Для початкової заставки серіалу було знято невеликий музичний відеокліп, у якому знялися головні актори скетч-кому в образі рок гурту. Пісня була написана Євгеніем Бельтюковим, а кліп зняв режисер Ярослав Андрущенко.

Виробництво 
Серіал створено студією Актив Віжн спільно з Новим каналом. Початок зйомок прийшовся на липень 2013-го року, а закінчився знімальний період наприкінці жовтня. В ефір серіал вийшов 19 жовтня 2013 року, ще до завершення знімального періоду.

Посилання 
 Медія-таблоїд «Дуся»
 You Tube
 Сторінка серіалу

Українські телесеріали 2013
Телесеріали України 2010-х років
Скетч-шоу України
Гумористичні телепрограми України
Телепрограми «Нового каналу»